GAMESS (General Atomic and Molecular Electronic Structure System) – software di chimica computazionale, il cui codice è stato diviso nel 1981; ad oggi esistono due versioni differenti:
GAMESS (US)
PC GAMESS – basato su GAMESS (US), rinominato successivamente Firefly
GAMESS (UK)